Signifie littéralement « maître des esclaves ».
 
 Abderrahim Bouabid (1922-1992), homme politique marocain
 Mohamed Maâti Bouabid (1927-1996), homme politique marocain

Voir aussi 
 Gouvernement Bouabid I
 Gouvernement Bouabid II

Référence 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme